Station Saint-Maixent is een spoorwegstation in de Franse gemeente Saint-Maixent-l'École.

Saint-Maixent
Saint-Maixent-l'École